Osoby o tym nazwisku:
 Ettore Rivolta – włoski lekkoatleta chodziarz, olimpijczyk
 Matteo Rivolta – włoski pływak

Inne:
 Iso Rivolta – samochód sportowy